Le patronyme Renner est une variante de .

Variantes:
 Renner, Reeners, Rener, Reners

Patronyme 

 Karl Renner (1870-1950), homme politique social-démocrate et juriste autrichien ;
 Paul Renner (1878-1956), graveur et designer allemand ;
 Architype Renner, une police d'écriture sans empattement proche de la police Futura ;
 Bruno Renner (1913-19?), basketteur italien ;
 Hannelore Kohl, née Renner (1933-2001), épouse de l'ancien chancelier fédéral allemand Helmut Kohl ;
 Ingo Renner (1940-2022), pilote de planeur australien ;
 Benjamin Renner (1983-), réalisateur français de films d'animation ;
 Jeremy Renner (1971-), acteur américain ;
 Sara Renner (1976-), skieuse de fond canadienne ;
 James Renner (1978-), écrivain américain ;
 Miss Platnum, née Ruth Maria Renner (1980-), chanteuse-compositeur-musicienne roumaine vivant en Allemagne.

Toponyme 

 une section de Dallas au Texas nommé en l’honneur de John A. Renner
 une ville en Indiana, Comté de Blackford.
 une zone non-incorporée du Dakota du Sud.

Autre 
 L'Architype Renner, une police de caractères.